Phước Ninh (Đà Nẵng)
 Phước Ninh (Ninh Thuận)
 Phước Ninh (Quảng Nam)
 Phước Ninh (Tây Ninh)